Le 10 juillet 1985, le vol 7425 Aeroflot affrété par un Tupolev Tu-154 au départ de l'aéroport de Karshi et à destination de l'aéroport international d'Ufa en Russie s'écrase près de Uch-Kuduk en Ouzbékistan après que les pilotes eurent perdu le contrôle de l'appareil. Tous les 200 passagers, dont 52 enfants âgés de 5 à 12 ans ont péri.

Déroulement des faits 
L'avion est monté à l'altitude de croisière de , à une vitesse de 400 kilomètres par heure, ce qui est proche de la vitesse de décrochage dans les conditions données. Au cours du vol, des vibrations ont commencé à se faire ressentir, causées par la faible vitesse de l'appareil. L'équipage supposa que les vibrations étaient causées par la poussée des moteurs. Les pilotes ont réduit la puissance de l'appareil, entraînant ainsi une diminution de sa vitesse, qui passe à . En essayant de maintenir l’altitude, l'avion a finalement décroché et s'est écrasé.

Causes 
Par la force de l'impact, la boîte noire a été détruite dans l'accident et l'enquête a donc été assez difficile. Les enquêteurs avec l'aide de psychologues ont étudié les facteurs humains qui ont mené à la catastrophe. Leurs conclusions ont été que l'équipage était très fatigué au moment de l'accident.

Liens externes 
 Description de l'accident

Notes et références 

Accident ou incident aérien en Ouzbékistan 
Accident ou incident aérien en 1985
Accident ou incident aérien en Union soviétique 
Accident ou incident aérien impliquant un Tupolev Tu-154
Juillet 1985
1985 en Union soviétique